Angelo Virgilio Vavassori – scultore italiano
Andrea Vavassori – tennista italiano
Giovanni Vavassori – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giovanni Andrea Vavassore – cartografo italiano
Giuseppe Vavassori – calciatore e allenatore di calcio italiano
Lorenzo Vavassori – attore italiano